Иван Павлович Иванов:
 Иванов, Иван Павлович (1925—1995) — командир пулеметного отделения, кавалер ордена Славы.
 Иванов, Иван Павлович (1907—) — советский актёр, режиссёр, сценарист и художник-мультипликатор.
 Иванов, Иван Павлович (1825—1905) — главный начальник Уральских горных заводов (1871—1896).